Mercanti di polmoni è un racconto di fantascienza di Alessandro Montoro del 2022, pubblicato da Delos Books nella collana Atlantis.

Trama 
Nel XXIII secolo, le risorse della Terra sono state sfruttate ormai indiscriminatamente e l'inquinamento dell'atmosfera è tanto avanzato da aver provocato la discesa della quantità di ossigeno nell'aria dal 21% ad un misero 7%. Anche il livello dei mari si è innalzato e Milano ora sorge sulla riva del Golfo Padano. Sergio Xanator è un imprenditore di successo che nei suoi stabilimenti coltiva polmoni modificati adatti alle nuove esigenze metaboliche. La sua storia familiare non è altrettanto serena, perché i suoi due figli si sono ribellati a lui e hanno fatto perdere le loro tracce nel nulla. Più tardi, negli anni, i governi della Terra riescono a fatica a riportare l'atmosfera al suo livello originale di ossigeno, facendo crollare la fortuna economica di Xanator che nel frattempo deve anche fare i conti con le azioni di terroristi integralisti e la ricerca dei figli scomparsi.

Edizioni

Voci correlate 
Storia della fantascienza italiana

Collegamenti esterni 
 
 Avete bisogno di un polmone?, articolo su Fantascienza.com del 7 dicembre 2022.
 LeggIndipendente, intervista all'autore su 'Mercanti di polmoni', a cura di Virginia Villa - video del 22 dicembre 2022.
 Intervista all'autore Alessandro Montoro, intervista che riguarda in particolare il racconto Mercanti di Polmoni, sul sito Il Salotto Letterario

Racconti di fantascienza